Бехбуд-хан Азад-хан оглы Джаваншир (; ) — азербайджанский политический и государственный деятель, , министр внутренних дел Азербайджана (1918) и заместитель министра торговли и промышленности Азербайджанской Демократической Республики. Член Парламента Азербайджанской Демократической Республики.

Биография 
Бехбуд-хан Джаваншир родился  года в селе  Джеванширского уезда в семье Азад-хана, который приходится правнуком основателю Карабахского ханства Панах Али-хану. С 1890 по 1898 год Бехбуд-хан получает среднее образование в Тифлисском реальном училище. По рассказу О. Г. Шатуновской другом детства Бехбуда Джеваншира был Степан Шаумян.

В 1902 году он поступил в Горную академию во Фрайбурге в Германии, которую с отличием окончил в 1906 году. Владея немецким языком, Бехбуд-бек поехал в Лондон, где год учился на курсах совершенствования и выучил английский язык.

Вернувшись на Родину в 1907 году, он начал работать на нефтяных промыслах Шибаева в качестве главного инженера. Был членом благотворительного общества а также, как сообщает в своём рапорте № 29 от 28 августа 1907 года Министерству внутренних дел начальник Джеванширского уезда — тайной антигосударственной организации «Дифаи» (наряду с Ахмед-беком Агаевым, Герайбеком Герайбековым, Маммед Гасаном Гаджинским, Исабеком Ашурбековым и Нифтали беком Бейбутовым.

Во время мартовских событий, по свидетельству О. Шатуновской, по дому Б. Джеваншира отряд Бакинской коммуны вёл обстрел, поскольку с его крыш по ним шёл огонь. В этой ситуации он обратился за помощью к С. Шаумяну и тот поручил Сурену Агамирову и своему сыну Сурену доставить к нему Бехбуда Джеваншира с женой. После того как они благополучно прибыли на квартиру Степана Шаумяна, супруги Джеваншир пробыли здесь две недели. C 17 июня 1918 года занимал должность министра внутренних дел Азербайджанской Демократической Республики (до декабря), а с 6 октября того же года замещал министра торговли и промышленности. После того как турецко-азербайджанские войска в сентябре взяли Баку, то он вместе с правительством переехал из Гянджи в Баку. Будучи в столице, ему стало известно, что на Парапете собираются повесить схваченных О. Шатуновскую, С. Агамирова и Шуру Баранова. Ольга Шатуновская, будучи знакома с Б. Джеванширом, рассказывала как она была доставлена в его кабинет и последующей беседе:

Спустя время в камеру, где содержалась О. Шатуновская, вошёл турок с переводчиком и стражей, объявившей ей: «По распоряжению министра Джеваншира вы освобождены. Смертная казнь заменена вам высылкой из пределов Азербайджана». Бехбуд Джеваншир, участвуя в парламенте Республики, открыл 18 июля 1919 года коммерческую фирму «Деянет».

После установления в Азербайджане советской власти, не без помощи Наримана Нариманова, Бехбуд-хану Джаванширу удалось избежать тюремного заключения и он работал в качестве инженера на уже советских нефтяных промыслах Баку.

Убийство 

Бехбуд-хан Джаваншир был убит 18 июля 1921 года в Стамбуле, напротив отеля «Pera Palace» в ходе операции «Немезис». Убийцей был Мисак Торлакян. Другими участниками операции были Ерванд Фундукян и Арутюн Арутюнян.

В Стамбуле Бехбуд-хан представлял советское правительство. Его узнал на улице знавший его ещё в Баку дашнакский военный. Ерванд и Арутюн по заданию выследили Бехбуд-хана, а Миссаку было поручено убить его. Троица несколько дней проводила напротив отеля, следя за жертвой. Наконец, вечером 18 июля в отель прибыл Бехбуд-хан. Выйдя из лимузина, он в окружении пяти лиц, среди которых были его жена Тамара и братья Джюмшюд и Сурхай, стал прогуливаться по парку. Подошедший к Бехбуду Миссак прицелился и выстрелил. Но пуля лишь поцарапала Бехбуд-хана, который успел схватить убийцу за запястье, но тот выстрелил Бехбуд хану два раза в грудь, который через некоторое время после доставки в больницу скончался. Перед смертью Бехбуд хан сказал: «У меня нет личных врагов, меня убили армяне». Пытаясь скрыться от полиции, Мисак был схвачен братом Бехбуд хана, но успел выстрелить ему в глаз. Однако Мисак был задержан.

Суд над убийцей 

Полиции он сказал, что убил Бехбуд-хана, так как считал его ответственным за резню армян в Баку. Вскоре он предстал перед британским военным трибуналом. У Торлакяна было три армянских адвоката. Вынужденный подчиниться инструкциям своих лидеров, взявших за образец успешный процесс Тейлиряна, Торлакян симулировал эпилепсию и т. д. Ему пришлось придумывать обмороки в своей камере, получать поддельные медицинские справки, притворяться в том, что он действительно не хотел всего этого, и в течение всего процесса придерживаться ложной информации о своём прошлом. На суде Торлакян заявил, что в Баку на его глазах были убиты его жена, сестра и их дети, а сам он получил несколько пулевых ранений. В действительности Торлакян был родом из Трабзона, где его семья и была убита, и никакой родни в Баку у него не было. В октябре трибунал признал Торлакяна виновным в убийстве, но не отвечающим за свои действия как совершенные в состоянии аффекта. Обследовавший обвиняемого профессор-невролог был армянского происхождения. Однако турецкий врач, также обследовавший Торлокяна, не выявил признаков эпилепсии и психического расстройства. Позднее Торлокян был выслан в Грецию, где по прибытии был освобождён и через десять месяцев отправился в США.

Генеалогическое древо Джеванширов

См. также 
 Министры внутренних дел Азербайджана

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Бехбуд
Министры внутренних дел Азербайджана
Депутаты парламента Азербайджанской Демократической Республики
Убитые политики
Застреленные в Турции
Члены партии Дифаи